Василий Михайлович Кудашёв ( —  20 февраля 1944) — советский писатель. Близко дружил с Михаилом Шолоховым.

Биография 
Василий Михайлович Кудашёв родился  года в селе Кудрявщино Данковского уезда Рязанской губернии (ныне — Данковский район Липецкой области). Окончил сельскую школу, после чего работал пахарем. В 1918 году уехал в Москву, работал кочегаром на Александровском вокзале, параллельно с работой учился на общеобразовательных курсах. Вернувшись на родину, Кудашёв организовал комсомольскую ячейку и был избран её секретарём.

С 1922 года Кудашёв учился на рабфаке при Московском государственном университете, где сошёлся с комсомольцами-писателями и вступил в литературную группу «Молодая гвардия». Близко дружил с Михаилом Шолоховым. Приезжая в Москву, молодой Шолохов поселялся в тесной комнатке Кудашева, спал на раскинутом на полу нагольном полушубке. Здесь, в долгих вечерних беседах, обсуждался замысел романа «Тихий Дон», сюда Шолохов привозил свои рукописи, здесь читались первые главы знаменитого романа. В 1924—1927 годах Кудашёв руководил сначала селькоровским, затем литературным отделом «Журнала крестьянской молодёжи», был ведущим передач «Крестьянской газеты на радио». В 1930 году окончил вечернее отделение редакционно-издательского факультета литературы и искусства 1-го Московского государственного университета. Работал в издательствах «Художественная литература» и «Московское товарищество писателей». В 1934 году стал членом Союза писателей СССР.

Кудашёв начинал в 1920-е годы с очерков и рассказов о деревне периода Новой экономической политики, публиковавшихся в молодёжных газетах и журналах. В конце 1920 — начале 1930-х годов писал повести и рассказы о крестьянстве в канун и в период коллективизации. В его произведениях освещается собственническая психология крестьянина-единоличника, разбираются причины, почему значительная доля крестьянства не приняла коллективизацию. Произведения Кудашёва публиковались в крупнейших журналах СССР.

С началом Великой Отечественной войны Кудашев пошёл добровольцем в писательскую роту 22 стрелкового полка 8 стрелковой дивизии народного ополчения. Служил журналистом в военной газете «Боевой путь». Во время Ельнинской операции он был тяжело ранен, оказался в окружении и 8 октября 1941 года попал в плен под Вязьмой. Умер в плену 20 февраля 1944 года от туберкулёза лёгких и похоронен в братской могиле нового кладбища Шталаг II D (Старгард, Померания), ныне в Польше.

 Семья
 Жена — Матильда Емельяновна Чебанова (19??? —10.08.1995)

Сочинения 

 Кудашёв В. М. Будораги. — М., 1925
 Кудашёв В. М. Кому светит солнце. — М., 1931
 Кудашёв В. М. Последние мужики : Роман. — М., 1934
 Кудашёв В. М. Звезда Ивана. — М.: Гослитиздат, 1936 (17 ф-ка нацкниги треста «Полиграфкнига»). —  262, [2] с. : заставки; 10 000 экз.
 Кудашёв В. М. Последние мужики : Роман. — Москва : Гослитиздат, 1939. — 552 с., 1 вкл. л. ил. , 20 000 экз.
 Кудашев В. М. Большое поле : Повести и рассказы. — Москва : Сов. писатель, 1941. — 260 с.; 20 см., 10  000 экз.
 Кудашёв В. М. На поле Куликовом : Повесть / [Ил. В. Бордиченко]. — М. : Гослитиздат, 1941. — 156 с., 4 вкл. л. ил., 20 000 экз.

Посмертные издания 

 Кудашёв В. М. Повести и рассказы. — : Советский писатель, 1957. — 360 с., 1 л. портр.; 20 см., 30 000 экз.
 Кудашёв В. М. Последние мужики: Роман. — 3-е изд. — : Сов. писатель, 1965. — 586 с. : ил.; 20 см., 75 000 экз.
 Кудашёв В. М. Последние мужики: Роман / [Вступ. статья М. Величко]. — : Советская Россия, 1978. — 528 с.: портр.; 75 000 экз.

Литература 

 Огнев С. Молодые беллетристы // Красное студенчество. 1921. № 5. С.107-108;
 Василий Михайлович Кудашев (1902—1941). Библ. памятка. Воронеж, 1967;
 Ряховский В. О моем земляке и друге // Строка, оборванная пулей: Московские писатели, павшие на фронтах Великой Отечественной войны. М., 1976;
 Величко М. Чекан его души // Там же;
 Сурганов Вс. Глубокая борозда // Звезда. 1962. № 12;
 Циммерман П. И. Творческая судьба В.Кудашева и русская крестьянская литературная традиция 20-30 годов: Автореферат кандидатской диссертации. СПб., 1991;
 Дворяшин Ю. А. М. А. Шолохов и русская проза 30-70-х годов. Автореферат докторской диссертации. М., 1994;
 Колодный Л. Как я нашел «Тихий Дон». М., 2000. С.65-77.
 Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: био-библ. словарь: в 3 т. / под ред. Н. Н. Скатова. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.

Примечания 

Писатели СССР
Писатели XX века
Члены Союза писателей СССР
Писательская рота
Похороненные в Западно-Поморском воеводстве
Умершие в плену
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Умершие от туберкулёза